Борис Преображенский:
 Преображенский, Борис Владимирович (1938—2016) — советский и российский учёный, эколог и общественный деятель, доктор геолого-минералогических наук, профессор, Заслуженный эколог России (1999).
 Преображенский, Борис Георгиевич (род. 1939) — кандидат технических наук, доктор экономических наук, заслуженный экономист РФ, член Совета Федерации с 2001 по 2004 гг.
 Преображенский, Борис Николаевич (1854—1930) — российский инженер-мостостроитель.
 Преображенский, Борис Сергеевич (1892—1970) — оториноларинголог, академик АМН СССР, Герой Социалистического Труда.